Elina Svitolina era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Toray Pan Pacific Open 2013.

Il singolare femminile del torneo di tennis Telavi Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aleksandra Panova che ha battuto in finale Viktorija Kan 7–5, 6–1.

Teste di serie 

  Andreea Mitu (semifinali)
  Aleksandra Panova (Campionessa)
  Paula Kania (primo turno)
  Julia Cohen (primo turno)

  Maria Elena Camerin (secondo turno)
  Irina Chromačëva (quarti di finale)
  Valentina Ivachnenko (primo turno)
  Sofia Šapatava (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Telavi Open 2013